Lupo est un nom propre pouvant désigner :
 Le Lupo/Nautico Araraquara, un club de volley-ball brésilien.
 San Lupo, une commune d'Italie.
 La Volkswagen Lupo, un modèle automobile du constructeur allemand Volkswagen.
 Le Lupo, un torpilleur italien de classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 La classe Lupo, Une classe de 4 frégates de la Marina Militare italienne.
 Le Lupo, une frégate italienne, navire de tête de la classe Lupo.

Alberto Lupo, acteur italien ;
 Alessandro Lupo (1876-1953), peintre italien ;
Baccio da Montelupo, sculpteur italien ;
Didier Lupo, karatéka français ;
Fabrizio Lupo, écrivain italien ;
Frank Lupo (1955-2021), scénariste et producteur de télévision américain
Salvatore Lupo (né en 1951), historien et auteur italien.

 , film israélien sorti en 1970
 Lupo, film documentaire sorti en 2018.